

Plaatsen in Canada 
Bridgeport (Newfoundland en Labrador)
Bridgeport (Nova Scotia)

Plaatsen in de Verenigde Staten 
Bridgeport (Alabama)
Bridgeport (Californië)
Bridgeport (Connecticut)
Bridgeport (Illinois)
Bridgeport (Michigan)
Bridgeport (Nebraska)
Bridgeport (Ohio)
Bridgeport (Oklahoma)
Bridgeport (Pennsylvania)
Bridgeport (Texas)
Bridgeport (Washington)
Bridgeport (West Virginia)
Lake Bridgeport, Texas